Открытый чемпионат может означать:
 Открытый чемпионат — спортивное соревнование, в котором, помимо игроков организующей страны (или региона), могут принимать участие и представители других стран (или регионов).
 Открытый чемпионат — британский открытый чемпионат по гольфу.